Приз Известий 1996 — двадцять дев′ятий міжнародний хокейний турнір у Росії, проходив 16—21 грудня 1996 року в Москві. З цього року турнір проходив у рамках Єврохокейтуру, як один з його етапів.

Результати та таблиця 
 
М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, Н — нічиї, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Найкращі гравці турніру

Найкращий бомбардир 
  Олександр Королюк 6 (4+2)

Посилання 
 Архів 
 Архів 
 Архів 1994-2011 на swehockey 

 
Московський міжнародний турнір з хокею
1996 у хокеї з шайбою
Єврохокейтур
1996 у Москві
Грудень 1996
1996 у Росії‎